Сапеги — шляхетский род герба Лис в Великом княжестве Литовском.

А 
 
 
 
 Сапега, Антоний Казимир (1689—1739) — государственный деятель Великого княжества Литовского, стольник великий литовский.

Б 
 Сапега, Бенедикт Павел (1643—1707) — государственный деятель Великого княжества Литовского, подстолий великий литовский.

В 
 Сапега, Владислав Юзафат (1652—1733) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, воевода.

Е 
 Сапега, Евстафий Каетан (1797—1860) — польский аристократ, участник Ноябрьского восстания, видный деятель эмигрантского движения.
 Сапега, Евстафий (1881—1963) — польский государственный деятель, князь, министр иностранных дел Польши

И 
 
 Сапега, Игнацы (до 1721—1758) — государственный деятель Великого княжества Литовского, воевода мстиславский.

К 
 Сапега, Каетан Михаил (1749—1771) — военный деятель Великого княжества Литовского, полоцкий маршалок Барской конфедерации.
 
 Сапега, Кароль Юзеф (до 1718—1768) — государственный деятель Великого княжества Литовского, воевода берестейский, кавалер орденов Белого Орла и Святого Станислава.

Л

М

Н

П 
 
 Сапега, Пётр Павел (1701—1771) — камергер, воевода смоленский.

С 
 Сапега, Софья Андреевна (род. 1998) — российская гражданка, политзаключенная.

Т

Ф 
 
 Сапега, Фредерик (до 1599—1650) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, подкоморий, воевода, староста.

Х 
 Сапега, Христофор Михаил (1607—1631) — государственный деятель Великого княжества Литовского.

Ю 
 
 Сапега, Юрий Николаевич (1965—2005) — советский и российский волейболист, тренер и спортивный менеджер.

Я